Мы может означать:
 Мы — личное местоимение первого лица множественного числа (единственного числа — я).
 «Мы» — роман-антиутопия Евгения Замятина, написанный в 1920 году.
 «Мы» — авторская программа Владимира Познера на канале ОРТ.
 «Мы» — ежемесячный литературно-художественный журнал для подростков.
 «Мы» — российско-израильская музыкальная инди-поп-группа.
 «Мы» — литературная группа украинских писателей, действовавшая в Варшаве (Польша) с 1918 по 1939 г.
 «Мы» — российское молодёжно-демократическое движение; в 2005 провело в Москве несколько акций совместно с другими молодёжно-либерально-демократическими организациями («Оборона», движение «ДА»), а также «Союзом правых сил».

Фильмы